Gozlin :

 Gozlin (évêque), défenseur de la cité contre les Normands en 885. 
 rue Gozlin, voie du 6 arrondissement de Paris
 place Gozlin, ancienne une voie du 6 arrondissement
 Goźlin Mały, village en Pologne
 Goźlin Górny, village en Pologne